25P kan syfta på:

 Neujmin 2 - var en periodiskt återkommande komet.
 Progress M-60 - en rysk Progress farkost.